Pokutyńce (ukr. Покутинці) – wieś w rejonie wińkowieckim obwodu chmielnickiego.

Wieś królewska Pokutyńce, położona była w pierwszej połowie XVII wieku w starostwie barskim w województwie podolskim.

W 1835 urodził się tutaj polski malarz Stanisław Chlebowski.

Dwór 
 parterowy dwór wybudowany przez Ignacego Czerkasa lub jego poprzedników istniał do 1918 r.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://grocholski.pl/pl/pokutynce/

Rejon wińkowiecki
Wsie w obwodzie chmielnickim
Wsie starostwa barskiego